Plaats in Indonesië
 Warnasari (Melaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Jembrana in de provincie Bali
 Warnasari (Citangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Warnasari (Pangalengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Warnasari (Sukabumi), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java